Uri, svájci kanton
 Uri, szardíniai település
 Uri, férfikeresztnév
 URI (egységes erőforrás-azonosító)